Ojaküla (Hiiumaa), een plaats in de Estlandse gemeente Hiiumaa, provincie Hiiumaa
 Ojaküla (Paide), een plaats in de Estlandse gemeente Paide, provincie Järvamaa
 Ojaküla (Viru-Nigula), een plaats in de Estlandse gemeente Viru-Nigula, provincie Lääne-Virumaa